

Personnes
Shiho Tanaka (née en 1992), joueues de badminton japonaise ; 
Shiho Tanaka (née en 1998), judokate japonaise.

Homonymie de personnes